Анспах — фамилия. Известные носители:

 Анспах, Анри (1882—1979) — бельгийский фехтовальщик, олимпийский чемпион.
 Анспах, Поль (1882—1981) — бельгийский фехтовальщик, олимпийский чемпион, основатель и президент Международной федерации фехтования.

См. также 
 Анспак
 Ной-Анспах